Гриновцы — топоним.

 Гриновцы (Житомирская область)
 Гриновцы (Ивано-Франковская область)